

Patronymes 
Beloglazov (masculin ; ) ou Beloglazova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anatoli Beloglazov (1956-), lutteur soviétique
 Sergueï Beloglazov (1956-), lutteur soviétique

Patronyme russe